Caroline Garcia era la detentrice del titolo ma è stata eliminata in semifinale da Anastasija Sevastova.

Sevastova ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Julia Görges con il punteggio di 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

  Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (campionessa)
  Caroline Garcia (semifinale)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)

  Kiki Bertens (primo turno, ritirata)
  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Ana Konjuh (quarti di finale)
  Tímea Babos (primo turno)

Wildcard 

  Victoria Azarenka (secondo turno)
  Sabine Lisicki (quarti di finale)

  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Qualificate 

  Anna Kalinskaya (primo turno)
  Jana Čepelová (secondo turno)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)

  Verónica Cepede Royg (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

Lucky Loser 

  Sara Errani (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Open 2017